Cuencas Mineras (zu dt. etwa Bergbau-Becken) ist eine Comarca (Verwaltungseinheit) der Autonomen Region Aragonien in Spanien. Sie liegt im Zentrum der Provinz Teruel und hat auf einer Fläche von  km²  Einwohner (Stand ). Ihre Hauptorte sind Montalbán und Utrillas, die größten der 30 zugehörigen Gemeinden.

Die Comarca grenzt im Westen an die Comarca del Jiloca, im Norden an den Campo de Belchite, im Osten an die Comarcas Bajo Martín, Andorra-Sierra de Arcos und Bajo Aragón und im Süden an die Comunidad de Teruel und den Maestrazgo.

Gemeinden 

Die Cuencas Mineras sind ihrem Namen entsprechend eine traditionelle Bergbauregion, in der Steinkohle, Braunkohle, Eisenerz, Gips, Blei und Salz abgebaut werden.

In der Comarca finden sich zahlreiche archäologische Überreste, z. B. von keltischen und iberischen Siedlungen sowie Höhlenmalereien.

Weblinks 

Comarca in der Provinz Teruel